Ruby Blue – album della cantante irlandese Róisín Murphy
 Ruby Blue – gruppo musicale britannico
 Ruby Blue – film del 2007 diretto da Jan Dunn